Дая-В'єха (ісп. Daya Vieja) — муніципалітет в Іспанії.
 Орельяна-ла-В'єха (ісп. Orellana la Vieja) — муніципалітет в Іспанії.
 Кастилія-ла-В'єха (ісп. Castilla la Vieja, «Стара Кастилія») - історична область в Іспанії. 
 Гавана-В'єха, Стара Гавана (ісп. La Habana Vieja) — район Гавани.
 Вільяркайо-де-Мериндад-де-Кастилья-ла-В'єха (ісп. Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja) — муніципалітет в Іспанії.
 Ла-Ос-де-ла-В'єха (ісп. La Hoz de la Vieja) — муніципалітет в Іспанії.
 Сьюдад-В'єха (Гватемала) (ісп. Ciudad Vieja — «старе місто») — муніципалітет у гватемальському департаметні Сакатепекес. 
 Андорра-ла-Велья або Андорра-ла-В'єха, Андо́рра-ла-Ве́лья (Андо́рра-ла-В'є́ха; ісп. Andorra la Vieja, кат. Andorra la Vella) — столиця Андорри і одна із семи парафій — релігійних та адміністративних.
 Ропа в'єха — м'ясна страва з гарніром з овочів, поширена на Кубі і в деяких інших країнах Латинської Америки.